Малык-Извор (Ловечская область) — село в Болгарии, в Ловечской области.
Малык-Извор (Хасковская область) — село в Болгарии, в Хасковской области.